

Топонім 

Річка
 Дубівка — річка, притока Кальміусу

Села:
 Дубівка — Вінницька область, Тростянецький район
 Дубівка — Донецька область, Шахтарський район
 Дубівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Дубівка — Житомирська область, Звягельський район
 Дубівка — Київська область, Таращанський район
 Дубівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Дубівка — Луганська область, Луганський район
 Дубівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Дубівка — Рівненська область, Вараський район
 Дубівка — Тернопільська область, Чортківський район
 Дубівка — Харківська область, Дергачівський район
 Дубівка — Херсонська область, Каховський район
 Дубівка — Хмельницька область, Чемеровецький район

 Дубівка — назва села Опришени Глибоцького району Чернівецькій області в 1946—1995 роках

Інше:
 Дубівка — лісове заповідне урочище, Чернівецька область
 Дубівка — вітрильний рибальський човен для лову риби мережами, неводом або гачковою снастю.

Див. також 

 Дубовка — зросійщений варіант назви Дубівка.